

Погорілово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Погорілово — присілок, Тотемський район, Вологодська область